Paul Frantz est le nom de plusieurs personnalités :
 Paul Frantz (1915-1995), coureur cycliste luxembourgeois.
 Paul Frantz (1927-2016), entraîneur de football français.